Райан Фрай (; , , Манитоба, Канада) — канадский кёрлингист, третий номер в национальной сборной на Олимпийских играх 2014 года.

В 2013 году выиграл Чемпионат Канады и участвовал в чемпионате мира. Его команда заняла второе место и завоевала серебряную медаль.

Частная жизнь 
Его отец — кёрлингист, бронзовый призёр ,  Барри Фрай.

Примечания

Ссылки 
 Ryan Fry – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу